Atanasio III di Alessandria – Papa della Chiesa ortodossa copta dal 1250 al 1261
 Atanasio III di Alessandria – patriarca greco-ortodosso di Alessandria dal 1276 al 1316